Panno steht für:
 ein Längenmaß, siehe Panno (Einheit)
 Óscar Panno (* 1935), argentinischer Schachspieler